Casella (gemeente), een gemeente in Italië
Casella (Asolo), een kleine plaats in Italië
Casella (geslacht), een niet meer gebruikte naam van een geslacht van zeenaaktslakken
Alfredo Casella, Italiaans componist
Giuseppe Casella, Italiaans astronoom